Krancke ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Krancke (1782–1852), deutscher Lehrer und Schulbuchautor
 Johannes  Krancke (1885–?), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Kranke